Scheliha ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf von Scheliha (* 1961), evangelischer Theologe und Professor für Systematische Theologie
 Carl von Scheliha (1802–1865), deutscher Rittergutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Doris von Scheliha (1847–1925), deutsche Schriftstellerin
 Ernst von Scheliha (1786–1856), preußischer Generalmajor
 Friedrich von Scheliha (1829–1895), preußischer Generalleutnant
 Hans von Scheliha (1856–1929), preußischer Generalleutnant
 Karl von Scheliha (1783–1851), preußischer Generalmajor
 Ludwig Albert von Scheliha, Oberhofmeister der Gothaer Herzogin Karoline Amalie von Hessen-Kassel (1771–1848)
 Renata von Scheliha (1901–1967), deutsche Altphilologin
 Rudolf von Scheliha (1897–1942), deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus